Die Liste der Fußballspieler des FC Ingolstadt 04 umfasst alle Spieler, die seit der Gründung im Jahr 2004 mindestens ein Pflichtspiel für den FC Ingolstadt in der Liga oder im DFB-Pokal bestritten haben. Spieler, die aktuell unter Vertrag (inkl. verliehener Spieler) bei den Schanzern stehen, sind gelb hinterlegt.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vor der Saison 2022/23.

Spieler: Name des Spielers
Nation: Nationalität des Spielers; angegeben ist die Staatsangehörigkeit. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
von / bis: Jahr, in dem der Spieler erstmals bzw. letztmals dem Profikader angehörte. Dabei geht aus der Liste nicht hervor, ob der Spieler zwischenzeitlich bei einem anderen Verein engagiert war.
Spielzeiten: Anzahl der Spielzeiten, in denen der Spieler dem Profikader des FC Ingolstadt angehörte
Ligaspiele und -tore: Gesamtzahl der Spiele und Tore, die der Spieler im Ligabetrieb (inkl. Relegation) für die Schanzer bestritten und geschossen hat.
Pokalspiele und -tore: Spiele und Tore, die der Spieler im DFB-Pokal bestritten bzw. geschossen hat.
ges. Spiele und Tore: Insgesamte Anzahl von Einsätzen und Toren in Pflichtspielen des jeweiligen Spielers für den FC Ingolstadt.

Ausländische Nationenanzahl 
 Stand: Saisonende 2021/22

Einzelnachweise 

!
Ingolstadt FC 04
Fussballspieler Ingolstadt FC 04